Eupatorium (griechisch-lateinisch, von griechisch eupatórion „Gewöhnlicher Odermennig“) ist:

 die wissenschaftliche Bezeichnung für die Gattung Wasserdost
 eine alte Bezeichnung für die Art Gewöhnlicher Wasserdost
 eine alte Bezeichnung für die Art Gemeiner Odermennig bzw. deren Wurzel
 eine alte Bezeichnung für die Art Leberbalsam-Schafgarbe (Eupatorium Mesue)
 lateinische Namensform der antiken Festung Eupatorion bei der Stadt Chersones auf der Krim

Siehe auch:
 Goldgarbe (Achillea eupatorium)